При́зма:

 Призма — геометрическое тело.
 Оптика
 Призма — устройство для преломления световых лучей, имеющая форму геометрической призмы.
 Объективная призма (гризма) — такая комбинация оптической призмы и дифракционной решётки, которая пропускает свет, не смещая его спектр. Буква «Г» в названии от  («решётка»).
 Пентапризма
 Призма Аббе
 Призма Аббе-Порро
 Призма Порро
 Призма Николя
 Параллелепипед Френеля

 Техника
 Призма — станочное приспособление, предназначенное для крепления на металлорежущих станках деталей цилиндрической формы.
 «Призма» — войсковая радиостанция 5-АК (СССР).
 Другое
 «Призма (Рига)» — латвийский хоккейный клуб.
  — финская сеть супермаркетов.
 PRISMA (PRolonged Intensive Sorbtion Membrane Apheres) — гемпроцессор для проведения процедур экстракорпоральной гемокоррекции, продлённой почечно-заместительной терапии в реаниматологии.
 Prisma — популярное мобильное приложение.

См. также 
 PRISM
 Пентазеркало
 Компенсатор ДГС
 Prisma (приложение)